Albert Bergamelli (1939-1982), criminale francese
Dario Bergamelli (n. 1987), calciatore italiano
Giancarlo Bergamelli (n. 1974), sciatore italiano
Monica Bergamelli (n. 1984), ginnasta italiana
Norman Bergamelli (n. 1971), sciatore italiano
Sergio Bergamelli (n. 1970), sciatore italiano
Thomas Bergamelli (n. 1973), sciatore italiano